Klara Asiška, svetica Katoličke crkve
 Klara iz Montefalca, talijanska redovnica augustinka, mističarka i svetica
 Sveta Klara (Zagreb), zagrebačko naselje
 Sveta Klara (otok u Čileu), otok u otočju Juan Fernández, Čile
 Sveta Klara (otok, Donostia), otok u Španjolskoj